Valentin Crețu se poate referi la:

 Valentin Crețu (fotbalist) (n. 1989)
 Valentin Crețu (sănier) (n. 1989)